[[File:Castel Goffredo-Lapide Erasmo d'Oro grande guerra.jpg|thumb|Castel Goffredo, lapide con lErasmo d'Oro'' ai Caduti della prima guerra mondiale (2018).]]
L'Erasmo d'Oro''' è un'onorificenza che il comune di Castel Goffredo e la parrocchia di Sant'Erasmo assegnano al cittadino o all'ente castellano che ha maggiormente illustrato la città nel campo della cultura, dell'arte, dello sport e del volontariato.

Storia
L'onorificenza è rappresentata da una medaglia in oro, al cui interno è collocata l'effige del vescovo Sant'Erasmo, patrono della città, e viene consegnata il 2 giugno di ogni anno, in occasione dei festeggiamenti riservati alla città.

Insigniti
Caduti della seconda guerra mondiale (2005), combattenti e vedove della seconda guerra mondiale (2006), imprenditoria locale (2007), Commercianti locali (2010), Arma dei Carabinieri (2012), Caritas parrocchiale (2014), Missionari castellani (2015), Protezione Civile (2017), Caduti della prima guerra mondiale (2018).

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Benemerenza civica

Erasmo d'oro
Erasmo d'oro